Дарданија се може односити на:

Краљевина Дарданија, античка држава
Дарданија (римска провинција), римска и византијска провинција
Дарданија (Мала Азија), античка регија у Малој Азији, око истоименог града
, антички град у Малој Азији
Дарданија (Приштина), градска четврт Приштине

Види још

Дарданци

, вишезначна одредница